Фри́дрих Гшвайдль (; 13 декабря 1901, Вена — 15 апреля 1970, там же) — австрийский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. Один из участников знаменитой «Вундертим», обладатель Кубка Митропы 1931. Считается легендой австрийского клуба «Фёрст», в котором провёл почти всю свою карьеру.

Клубная карьера 
Первым клубом Фридриха Гшвайдля был «Штеберсдорф», откуда в 1920 году он перешёл в «Бевегунг XX», с которым в сезонах 1922/23 и 1923/24 выступал во втором дивизионе Австрии. В середине сезона 1923/24 Гшвайдль перешёл в венский клуб «Фёрст». «Длинный Фриц», как его называли из-за большого роста, был разносторонним игроком, что позволяло ему играть на различных позициях в линии нападения. Чаще всего он занимал место правого инсайда, но мог также сыграть центрфорварда. Игра Гшвайдля была надёжной и нацеленной на команду. Имея высокий уровень техники, он мог как подолгу контролировать мяч, так и вести быстрый розыгрыш. Благодаря этим качествам, Гшвайдль сразу же закрепился в основе «Фёрста» и добился с командой больших успехов. Он стал пятикратным чемпионом Австрии, а также трижды выигрывал Кубок Австрии, при этом в финалах 1929 и 1930 годов нападающий забивал победные голы. Наиболее крупным достижением в карьере Гшвайдля стала победа в Кубке Митропы 1931, в финале которого «Фёрст» обыграл австрийский клуб ВАК с общим счётом 5:3.

В 1935 году Гшвайдль возглавил «Фёрст» в качестве играющего тренера. Свои последние матчи в чемпионате Австрии нападающий сыграл в сентябре 1945 года в возрасте 43 лет, после чего завершил карьеру игрока. В общей сложности Гшвайдль провёл за «Фёрст» 774 матча (включая товарищеские игры). Он продолжал тренировать команду до ноября 1947 года, когда у него истёк контракт. После ухода из «Фёрста» Гшвайдль возглавил швейцарский клуб «Янг Бойз», однако вскоре решил вернуться к своей старой профессии бухгалтера, которой и занимался вплоть до выхода на пенсию.

Фридрих Гшвайдль скончался в 1970 году в возрасте 68 лет. Похоронен в Вене, на кладбище в районе Штаммерсдорф. В 1993 году его именем была названа одна из венских аллей.

Выступления за сборную 
Гшвайдль дебютировал за сборную Австрии 4 мая 1924 года в матче против сборной Венгрии в Будапеште. К моменту первого матча так называемой «Вундертим» 16 мая 1931 года против Шотландии Гшвайдлю было уже 29 лет и он имел на счету 27 игр за сборную. В команде Хуго Майсля нападающий стал идеальным партнёром Маттиасу Синделару, благодаря голевому чутью и умению играть головой. Всего за период выступления в команде Гшвайдль забил 6 голов в ворота Германии, Швейцарии и Венгрии. Его последним матчем за сборную стала игра против Италии 24 марта 1935 года, завершившаяся поражением австрийцев со счётом 0:2.

Достижения 
Фёрст (Вена)
 Чемпион Австрии (5): 1930/31, 1932/33, 1941/42, 1942/43, 1943/44
 Обладатель Кубка Австрии (3): 1928/29, 1929/30, 1936/37
 Обладатель Кубка Германии: 1943
 Обладатель Кубка Митропы: 1931
 Обладатель Альпийского кубка: 1941
 Итого: 11 трофеев

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Фёрст»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Фёрст»
Тренеры ФК «Янг Бойз»